D23 (Disney), de officiële fanclub van Disney
 D23 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D23 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D23 (Val-de-Marne), een departementale weg in Frankrijk